Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1951 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 Uradni rezultati 

Moški posamično
1951